Гохберг — еврейская фамилия, известные носители:

 Гохберг, Аба Яковлевич (1920—1996) — молдавский учёный в области виноградарства и организации сельского хозяйства.
 Гохберг, Израиль Цудикович (1928—2009) — советский и израильский математик, один из крупнейших теоретиков в области функционального анализа.
 Гохберг, Леонид Маркович (род. 1961) — российский экономист и социолог.
 Гохберг, Максим (род. 1996) — израильский хоккеист, вратарь клуба Израильской хоккейной лиги «ХК Бат Ям».